Csehország
 Trstěnice, település a Chebi járásban
 Trstěnice, település a Svitavyi járásban
 Trstěnice, település a Znojmói járásban